Vichai Charupunt (1950–?) thaiföldi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Thaiföldi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1980-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1990-ben búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Spanyolországba a XII., az 1982-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Ázsia-kupa 
Kuvait rendezte a 7., az 1980-as Ázsia-kupa tornát, ahol az AFC JB bíróként alkalmazta.

Szakmai sikerek 
1993-ban a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 

Thai labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
Élő személyek